Histona H3, proteïna implicada en l'estructura de la cromatina en eucariotes.
 Hash House Harriers, agrupació internacional de clubs socials.
 H3 (coet), un vehicle de llançament japonès.